De zomer voorbij (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van de TROS
 De zomer voorbij (Jan Smit), een lied dat werd gezongen door Jan Smit (2006) en 3JS (2007). Het is de titelsong van het bovenstaande televisieprogramma
 De zomer voorbij (Bart Kaëll), een lied (1992) van Bart Kaëll, geschreven door Bart Kaëll en Johan Verminnen
 De zomer voorbij (Wuyts & Schepens), een lied (2001) van Wuyts & Schepens, geschreven door Danny Wuyts